Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2010 () прошёл в городе Суифт-Каррент (пров. Саскачеван, Канада) с 20 по 28 марта 2010 года. Турнир прошёл в 32-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 10-й раз. В Суифт-Карренте турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2009 года, а также сборные Канады, США, Китая и Японии (Китай и Япония получили квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2009).

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Шотландии со счётом 8:6. Третье место заняла сборная Канады, победив в матче за 3-е место сборную Швеции со счётом 9:6.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Латвии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «системе розыгрыша с выбыванием Пейджа» (): сначала 1-я команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет с победителем игры 3-й и 4-й команды за выход в финал. Общие 3-е и 4-е места разыгрывают сборная, проигравшая в четвертьфинале 3-й и 4-й сборных, а также сборная, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку сборные Швеции и США набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 4-го (выходящего в четвертьфинал плей-офф) и 5-го места был проведен дополнительный матч.

  11:8

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2010

Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскачеване
Чемпионаты мира в Канаде